A rövidítésnek az alábbi értelmezései léteznek:

 NC – Norton Commander
 NC – Az Amerikai Egyesült Államok állama, Észak-Karolina